CAZ, sigle composé des trois lettres C, A et Z, peut faire référence à :
 Cobar en Nouvelle-Galles du Sud en Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports,

Caz peut faire référence à :
 Caz!, une station de radio néerlandaise,
 CAZ, une chaîne de télévision belge appartenant à DPG Media, et CAZ 2

Code
Homonymie